Гимн Бангладеш — Амар Шонар Бангла ( Amar Shonar Bangla, «Моя золотая Бенгалия»). Написал этот гимн Рабиндранат Тагор в 1905 году. Он взял мелодию у баул-певца Гагана Харкара, песни Гагана Харкара «Ами Котай Пабо Таре» (). Гимн был утверждён 3 марта 1971 года.

Бенгальский текст 
আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
তোমার বাতাস আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
ও মা,
ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রানে পাগল করে--
মরি হায়, হায় রে
ও মা,
ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রানে পাগল করে--
ও মা,
অঘ্রানে তোর ভরা খেতে,
আমি কি দেখেছি
কি দেখেছি মধুর হাসি।।
সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো--
কি আঁচল বিছায়েছ
বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী
আমার কানে লাগে
সুধার মতো--
মরি হায়, হায় রে
মা, তোর মুখের বাণী
আমার কানে লাগে
সুধার মতো--
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে
আমি নয়ন জলে ভাসি।।
ও মা,
আমি নয়ন জলে ভাসি।।
সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।

Русский перевод 
Моя золотая Бенгалия,
Я тебя люблю.
Всегда твое небо, твой ветер в моей душе ...
О матери, в моей душе играют на дудке.
Золотая Бенгалия,
Я тебя люблю.
О матери, в месяце фагуне
От запаха твоих манговых лесов
Я схожу с ума -
Ой, я умираю -
О матери, в месяце фагуне
От запаха твоих манговых лесов я схожу с ума.
О матери, в месяце огране,
На твоих полных полях, что я увидел?
Что я увидел? - Медовый улыбку.
Золотая Бенгалия,
Я тебя люблю.
Ах, какую красоту, который тень
Какую милость, какую любовь
Ты пасцялила словно часть своего сари
Под баньян, по берегам рек.
Мать, слова из твоих уст
Моим ушам кажутся нектаром.
Ой, я умираю -
Мать, слова из твоих уст
Моим ушам кажутся нектаром.
Матери, если это лицо твое хмурится,
Я плаваю в слезах.
О матери, я плаваю в слезах.
Золотая Бенгалия,
Я тебя люблю.

Государственные символы Бангладеш
Бангладеш